Adolf Wiklund (1879–1950) – szwedzki kompozytor
 Adolf Wiklund (1921–1970) – szwedzki biathlonista